Gneu Tremel·li Flac, pretor el 202 aC
 Gneu Tremel·li (triumvir), magistrat el 173 aC 
 Gneu Tremel·li, tribú de la plebs el 167 aC
 Gneu Tremel·li (tribú), tribú de la plebs el 160 aC